Galliera ist der Name folgender Orte:

 Galliera, norditalienische Gemeinde in der Emilia-Romagna
 Galliera Veneta, norditalienische Gemeinde in Venetien

Galliera ist der Familienname folgender Personen:

 Alceo Galliera (1910–1996), italienischer Komponist und Dirigent
 Arnaldo Galliera (1871–1934), italienischer Komponist und Musikpädagoge
 Cesare Galliera (1830–1894), italienischer Komponist